Эрнан (Ernan, Ernain, Ernin, Ethernanus) — имя, которое носили некоторые ирландские святые. О’Ханлон насчитывает 25 святых, носивших такое имя, отчего наблюдается некоторая путаница в их житиях.

 Эрнан, сын Эогана (Ernan, Son of Eogan, умер ок. 640 года), память 1 января, 21 и 22 декабря.
 Эрнан, игумен Хинбы (Ernan of Hinba)
 Эрнан из Клювэн-Диогры (Ernan of Cluvain-Deoghra), память 11 января.
 Эрнан Торахский (Ernan of Torach, +650), ученик св. Колумбы, память 17 августа.
 Эрнан, Аарон (1930—2020) — мексиканский актёр театра и кино.

Примечания

Ссылки 
 Ernan

Святые по алфавиту